EPT kan avse:

 EPT  European Poker Tour - en poker tävling
 EPT  Effective Performance Time, EPT, eller Time of useful consciousness, TUC, den tid efter bortfall av syretillförsel som en person kan göra meningsfulla skydds- och korrigerande åtgärder
EPT   Early Result  Early Pregnancy  Test        https://www.wikihow.health/Take-an-EPT-Pregnancy-Test
EPT  EntrepreneurProfileTest           https://entrepreneurprofiletest.com/
EPT   English Profiency Test       https://etec.gov.sa/EN/PRODUCTSANDSERVICES/QIYAS/EDUCATION/EPT/Pages/default.aspx

Referenser